Lina Gjorcheska (; * 3. August 1994 in Tetovo, Republik Mazedonien) ist eine nordmazedonische Tennisspielerin.

Karriere 
Gjorcheska gewann während ihrer Karriere bisher elf Einzel- und 44 Doppeltitel auf der ITF Women’s World Tennis Tour. Beim WTA-Challenger in Bol 2017 erreicht sie das Doppelfinale. Dieses Finale verlor sie mit Doppelpartnerin Alexandrina Najdenowa gegen Chuang Chia-jung/Renata Voráčová mit 4:6 und 2:6. Ihre erste Hauptfeldteilnahme bei einem WTA-Turnier hatte sie bei den Ladies Open Biel Bienne 2017, das sie als Lucky Loser erreichte.

Seit 2015 spielt sie für die nordmazedonische Fed-Cup-Mannschaft, für die sie bisher neun ihrer zwölf Partien gewann.

2017 spielte sie für den TC Weiß-Blau Würzburg in der 2. Tennis-Bundesliga.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Nordmazedonien)
Nordmazedonier
Geboren 1994
Frau